Dubai Women’s Sevens 2013 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się wraz z turniejem męskim w dniach 28–29 listopada 2013 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2013/2014.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były pierwszym turniejem sezonu 2013/2014 IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – ośmiu stałych uczestników cyklu oraz cztery zespoły, które zostały zaproszone na podstawie osiągniętych wyników w regionalnych turniejach. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB pod koniec października 2013 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl.

Przedturniejowe charakterystyki zespołów opublikowano 29 października 2013 roku, natomiast składy zespołów na dzień przed rozpoczęciem turnieju.

Świadectwem wyrównującego się poziomu żeńskich rozgrywek były cztery remisy w pierwszym dniu zawodów, w finale zaś Australijki pokonały reprezentantki Nowej Zelandii. W klasyfikacji przyłożeń z dziesięcioma zwyciężyła Nowozelandka Kayla McAlister, która również wraz z Fidżijką Asinate Ufia Savu była najlepiej punktującą zawodniczką turnieju.

Podobnie jak pozostałe zawody cyklu turniej był transmitowany w Internecie.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 
 Oficjalna strona IRB 

T1
2013
2013 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich